Invisible (engl.: unsichtbar) bezeichnet:

in der Musik:
 Invisible (Band), argentinische Rock-Band der 1970er-Jahre
 Invisible (Edyta-Album), Musikalbum der polnischen Sängerin Edyta aus dem Jahr 2003
 Invisible (La-Ley-Album), Musikalbum der chilenischen Rockband La Ley aus dem Jahr 1995
 Invisible (Nightingale-Album), Musikalbum der schwedischen Metalband Nightingale aus dem Jahr 2004
 Invisible (Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Skylar Grey
 Invisible (U2-Lied), Lied der irischen Band U2 aus dem Jahr 2014

in der Literatur:
 Invisible, deutscher Titel Unsichtbar, Roman von Paul Auster aus dem Jahr 2009

im Film„“:
 Invisible (1993), US-amerikanischer Horrorfilm
 The Invisible, deutscher Titel Unsichtbar – Zwischen zwei Welten, US-amerikanischer Mystery-Thriller aus dem Jahr 2007

Sonstiges:
 Invisible (U-Boot), ein chilenisches U-Boot, das von dem deutschen Ingenieur Gustav Heyermann konstruiert wurde
 Invisible Island, Insel vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik